Die First Division 2005/06 war die 67. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 27. August 2005 und endete am 6. Mai 2006.

Meister wurde Apollon Limassol.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Neunte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 rsssf.com

2005
Fußballsaison 2005/06